В годы Второй мировой войны, Япония не входила в число ведущих производителей бронетехники, но тем не менее, имела собственную развитую танкостроительную промышленность и производила большинство основных видов бронетанкового вооружения и техники. Всего в годы войны в Японии было произведено около 7 000 единиц бронетехники. Кроме этого, к началу Второй мировой войны на вооружении Японии имелось порядка 2 000 единиц бронетехники, большей своей частью крайне устаревшей.

Организация производства

Объёмы выпуска

Малая бронетехника

Лёгкая бронетехника

Средняя бронетехника

Тяжёлая бронетехника

Бронеавтомобили

Бронетранспортёры

См. также 
 Танки Японии в 1918—1945 годах

Примечания

Литература

Ссылки 
 ImperialJapaneseArmy Page

Бронетехника Второй мировой войны
Бронетехника Японии периода Второй мировой войны